Best eller BEST kan syfta på 

 BEST – en ideell europeisk organisation för teknologstudenter, se Board of European Students of Technology

Personer med efternamnet Best 
 William Thomas Best (1826-1897) brittisk organist
 Charles Best (1899-1978) amerikansk-kanadensisk vetenskapsman inom fysiologi
Edna Best (1900-1974) brittisk skådespelare
 Werner Best (1903-1989) tysk nazipolitiker i Danmark under andra världskriget
 Harold Best (född 1937) brittisk fackföreningsman och parlamentsledamot
 Pete Best (född 1941) engelsk trumslagare, tidig Beatles-medlem
 Martin Best (född 1942) engelsk musiker inom medeltidsmusik och visa
 George Best (1946-2005) nordirländsk fotbollsspelare
 Cari Best (född 1951) amerikansk författare
 Eve Best (född 1971) brittisk skådespelare
 Leon Best (född 1986) irländsk fotbollsspelare

Geografi

Antarktis 

 Best (berg),

Nederländerna 

 Best, Nederländerna, kommun, Noord-Brabant, 
 Best (ort), Noord-Brabant, Gemeente Best, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar